Cette page contient les pages d'homonymie de Aleph, Aleph et L'Aleph.

Aleph ou alef qui s’écrit (א) en hébreu et (أ)  en arabe, est la première lettre de l'alphabet hébreu et de l'alphabet arabe.

Écriture 
 א, aleph, lettre de l’alphabet hébreu
 ℵ, symbole aleph, symbole mathématique notamment utilisé dans la notation du plus petit cardinal transfini 
 Ⲳ, alef, lettre de l’alphabet copte utilisée dans le dialecte P
 Ꜣ, alef égyptologique, lettre de l’alphabet latin utilisée dans la translittération de l’ancien égyptien
 أ, alif, lettre de l’alphabet arabe
 ى, alif maqṣūra, lettre de l’alphabet arabe
 𐒀, alif, lettre de l’alphabet osmanya
 𐤀, alf, lettre de l’alphabet phénicien
 𐪑, alef, lettre de l’alphabet nord-arabique
 𐩱, alef, lettre de l’alphabet sud-arabique

Informatique 
 Aleph, système intégré de gestion de bibliothèque
 Alef, langage de programmation
 , prédécesseur d'Accent et du micro-noyau Mach

Littérature 
 L'Aleph, recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges (1944-1952)
 Aleph, série de bande dessinée (2000-2001)
 Aleph, roman de Paulo Coelho publié en 2011
 Aleph Zéro, roman de Jérôme Ferrari (2003)
 Dans le silence de l'Aleph, essai de Claude Vigée (1992)
 Les Mondes de l'Aleph,  Livre Dont Vous êtes le Heros de Steve Jackson et Ian Livingstone (1993)

Musique 
 Ensemble Aleph, ensemble de musique contemporaine français créé en 1983
 Alef, album de Masada (1994)
 Aleph, premier album de Gesaffelstein (2013)

Sciences 
 Aleph, suite ordinale, façon de représenter les cardinaux
 ALEPH, détecteur de particules élémentaires anciennement installé sur le LEP, au CERN

Divers 
 Aleph, nouveau nom de la secte Aum Shinrikyō, depuis 1999
 Aleph Racing, équipage français engagé sur le circuit 44 Cup (ex RC44)
 ALEPH, surnom de la 2,5-diméthoxy-4-méthylthioamphétamine, un hallucinogène psychédélique de la famille des  amphétamines synthétisé par le  pharmacologue Alexander Shulgin
 Alef, pseudonyme du bédéiste belge Albert Fromenteau (1916-1988)

Voir aussi 
 Alep, ville de Syrie

Homonymie
Homonymie de titre